Plaats in Indonesië
 Watugede (Kemusu), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Watugede (Puncu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Watugede (Singosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java